Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 3-ї категорії IGA SuperThrift Classic 1999, який відбувся учотирнадцяте в Оклахома-Сіті (США). Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Аманда Кетцер і Джессіка Стек з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Аннабел Еллвуд /  Брі Ріппнер

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 1999 IGA SuperThrift Classic Doubles Draw 

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1999